Opel Arena har flere betydninger:
 En varebil bygget af Opel i årene 1997 til 2000 − se Renault Trafic#Opel/Vauxhall Arena
 Et stadion i Mainz, Tyskland − se Opel Arena (stadion)